Gema puede referirse a varios significados:
 Gema, piedra preciosa.
 Gema, nombre propio femenino de origen latino.
 Gema en madera, defecto en la madera aserrada.
 Gema, un personaje de Di Gi Charat.
 Santa Gema Galgani, popular santa pasionista.
 GEMA, principal sociedad de derechos de autor en Alemania.
 Gemación, un tipo de reproducción asexual, donde los brotes son llamados yemas o gemas.
 GEMA, acrónimo de "Global Engine Manufacturing Alliance", joint venture dedicada a la fabricación de motores para automóviles.
 GEMA, siglas de Grandes Establecimientos Metalúrgicos Argentinos, desaparecida empresa fabricante de cosechadoras e implementos agrícolas.

Divisiones administrativas 
 Santa Gema (La Coruña) (Santa Xema), lugar de la parroquia de Elviña, concejo de La Coruña, provincia de La Coruña, España.
 Gema (Salamanca), localidad del municipio de Yecla de Yeltes, provincia de Salamanca, España.
 Gema (Zamora), localidad y municipio de la provincia de Zamora, España.